La serralada dels Alps del Sud o Alps Meridionals o Alps Neozelandesos, a l'illa del Sud de Nova Zelanda
 La serralada de les Muntanyes Akaishi o Alps del Sud (, Minami Arupusu) part dels Alps Japonesos a Honshu.
 La regió meridional de la serralada dels Alps, a Europa, habitualment dividits en Alps del sud-est i Alps del sud-oest en els sistemes de Partició dels Alps com per exemple el SOIUSA.